Hausner ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Hausner (1647–1710), Abt des Klosters Waldsassen
 Alfred Hausner (1894–?), sudetendeutscher Jurist und Landrat 
 Alfreda Hausner (1927–2019), österreichische Schachspielerin
 Bertha Hausner (1869–1932), österreichische Schauspielerin
 Gideon Hausner (1915–1990), israelischer Jurist und Politiker
 Hans Hausner (1927–2016), deutscher Chemiker und Materialwissenschaftler
 Jessica Hausner (* 1972), österreichische Filmregisseurin, Tochter von Rudolf Hausner
 Joseph von Hausner (1829–1907), österreichischer Generalmajor
 Joseph Hausner (1902–1968), deutscher Jurist
 Liborius Hausner von Hauswehr (1834–1925), k.u.k. Feldmarschall-Leutnant 
 Otto Hausner (1827–1890), österreichischer Politiker
 Rudolf Hausner (1914–1995), österreichischer Maler
 Sebastian Hausner (* 2000), dänischer Fußballspieler
 Siegfried Hausner (1952–1975), deutscher Terrorist
 Tanja Hausner (* 1970), österreichische Kostümbildnerin
 Wolfgang Hausner (* 1940), österreichischer Segler
 Xenia Hausner (* 1951), österreichische Malerin, Tochter von Rudolf Hausner

Siehe auch:
 Haußner
 Haussner
 Hausner-Faktor, dimensionslose, physikalische Kennzahl zur Charakterisierung von Feststoffen